Die 1. Amateurliga Südbaden 1950/51 war die 1. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC 08 Villingen. Für die Aufstiegsrunde waren die Meister der Amateurligen Bayern, Hessen und Württemberg automatisch qualifiziert. Die Meister der Amateurliga Baden und Südbaden mussten Qualifikationsspiele austragen. Hier setzte sich am Saisonende ASV Feudenheim gegen den FC 08 Villingen durch. Beide Mannschaften gewannen ihre Heimspiele jeweils mit 2:0 – das Entscheidungsspiel in Pforzheim gewann Feudenheim mit 1:0 nach Verlängerung. Der FC Villingen nahm auch an der erstmals ausgetragenen deutschen Amateurmeisterschaft 1951 teil, scheiterte dort jedoch bereits in der Vorrunde am späteren Finalisten Karlsruher FV.

Die SpVgg Ottenau und der SV BW Freiburg mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der VfR Stockach, der FC Gutach und der Kehler FV. Aus der II. Division kam der VfL Konstanz als Absteiger.

Die 1. Amateurliga Südbaden war die Nachfolgeliga der Landesliga Südbaden.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950/51